Bitzröhre bezeichnet

 eine Gasentladungslampe, siehe Blitzröhre
 in der Fotografie ein Blitzlicht
 ein unter Blitzeinschlag entstandenes Mineral, siehe Fulgurit
 ein an Fulguritformationen erinnerndes Naturdenkmal in Battenberg (Deutschland), siehe Blitzröhren (Battenberg)